Aleksandra Aleksandrovna Leonova Rževskaja – ex cestista sovietica, dal 1992 russa
 Antonina Leonardovna Rževskaja – pittrice russa
 Avdot'ja Ivanovna Rževskaja – nobildonna russa
 Elena Rževskaja – saggista, romanziera e interprete sovietica